Il existe plusieurs Oscars du meilleur court métrage :

 l'Oscar du meilleur court métrage en prises de vues réelles
 l'Oscar du meilleur court métrage d'animation
 l'Oscar du meilleur court métrage documentaire